Лоя́льність ( — вірний):
 Лояльність — вірність діючим законам, постановам органів влади (інколи тільки формальна, зовнішня).
 Лояльність — коректне, благонадійне відношення до кого-небудь або чого-небудь.
 Програми лояльності — прихильність покупців торгової марки, мотивована міцно укоріненою звичкою купувати один і той же виріб, товар або користуватися однією і тією ж послугою, несприйнятливість до ціни товару, відкидання альтернативи.
 Лояльність співробітника — бажання дотримуватися уставлених правил поведінки в компанії, цінності, норми поведінки.
 Система лояльності – це цілісний і погоджений комплекс програм лояльності спрямований на певні сегменти клієнтів і покупців через визначений комплекс комунікацій та систему показників ефективності, що супроводжуються окремою технологічно-аналітичною платформою та персоналом з метою збільшення доходності компанії  через залучення нових та  утримання існуючих клієнтів та покупців.                                                                                                                   Ключовими елементами систем лояльності є:   База клієнтів та покупців (ідентифікація клієнта в точках продажу, інтерфейсах користувачів, сегментація клієнтів та покупців).   Комплекс комунікацій з клієнтами та зворотного зв’язку (маркетинг із залучення та утримання клієнта, з'ясування реакції клієнтів та покупців на пропозицію і корегування інформації в базі даних)   Програма лояльності (пакет заохочень та привілеїв, методика надання знижок, пропозицій, нарахування та списання бонусів).   Технологічно-аналітична платформа (CRM, платформа винагород, процесінг або програмне забезпечення, що дозволяє спрогнозувати те, як клієнт поведе себе завтра та яким чином його поведінка позначиться на показниках бізнесу)  Менеджмент системи лояльності (персонал компанії з супроводження та адміністрування системи)  Показники ефективності системи лояльності (KPI менеджменту системи, прибутковість ключових сегментів покупців, числа їх повторних покупок, збільшення обсягу цих покупок, формування звітності)

Див. також

Література 
 О. Половко. Лояльність політична // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.409 ISBN 978-966-611-818-2
 Соболєва-Терещенко О.А. Жарнікова В.В. / Теоретико-методологічні засади формування ефективних систем лояльності. - Журнал Менеджер 2017 (2 (75)). С. 82-91. ISSN 2308-104X  
 Соболєва-Терещенко О.А. Жарнікова В.В. / Особливості бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями в умовах застосування програм лояльності . Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 2017 – Ужгород : Говерла, 2017. – Вип. 2 (50). – С. 325–332. ISSN 2409-6857 (Print)  ISSN 2415-735X (Online)

Посилання 
Благонадійність  // 
Льояльність  // 
 
 Лояльність  // 
 

Правові терміни